Kumul steht für:

 Kumul, Stadt und ehemaliger Regierungsbezirk im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China
 die ehemalige kreisfreie Stadt Kumul des Regierungsbezirks Kumul, heute der Stadtbezirk Yizhou (Kumul)(伊州区)

 Kumul (Versicherungswesen), das Zusammentreffen mehrerer Einzelschäden im Rahmen eines Schadenereignisses